Boguti est un toponyme qui peut désigner :
Boguti, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Cetinje ;
Boguti, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor.